Kaap Malea
Malea (weekdieren), een slakkengeslacht